Le championnat 2016-2017 de hockey sur glace d'Autriche  porte le nom de « Erste Bank Eishockey Liga » ou EBEL. Il compte douze équipes engagées.

EBEL

Format 
Les douze équipes jouent deux fois en match aller et retour soit 44 rencontres au total, après cette saison régulière le championnat est scindé en deux.

Les six premiers jouent dans un mini championnat en match aller et retour pour le placement en Play Off.

Les six derniers jouent un autre mini championnat pour déterminer deux équipes qui seront qualifiées pour les Play Off.

Saison régulière 
Quatre équipes non autrichiennes évoluent dans le championnat : le HDD ZM Olimpija Ljubljana (Slovénie), l'Alba Volan Székesfehérvár (Hongrie), l'Orli Znojmo (République tchèque) et le HC Bolzano (Italie).

Première phase

Poule de classement 
Entre parenthèses, le bonus de points acquis en fonction du classement de l'équipe lors de la première phase.

Les deux premières équipes sont qualifiées pour la Ligue des champions de hockey sur glace 2017-2018

Poule de qualification 
Entre parenthèses, le bonus de points acquis en fonction du classement de l'équipe lors de la première phase.

Séries éliminatoires

Tableau

Champion d'Autriche

Références 

2016-2017
Autriche M1
Sport en Autriche en 2016
Sport en Autriche en 2017